Een verkeersweg:
A66 (Duitsland), zie Bundesautobahn 66
A66 (Frankrijk)
A66 (Groot-Brittannië)
A-66 (Spanje)
AP-66 (Spanje)